Касилов — русская фамилия.

 Касилов, Игорь Владимирович (род. 1966) — российский актёр, режиссёр и телеведущий, юморист, певец, пародист, музыкант.

Топонимы 
 Касилов — статистически обособленная местность в боро Кенай, штат Аляска, США.

См. также 
 Касилово
 Косилов